Muzyka:
 Just the Two of Us – album Portera Wagonera i Dolly Parton (1968)
 Just the Two of Us – album duetu Secret Garden (2014)
 Just the Two of Us – album Matta Duska i Margaret (2015)
 „Just the Two of Us” – singel Grovera Washingtona Jr.’a i Billa Withersa (1981)
 „Just the Two of Us” – singel Willa Smitha (1998)

Inne:
 Just the Two of Us – brytyjski format telewizyjny